Sont communément dénommé Palais Ducal les édifices suivants :

en France 

 Le palais Ducal de Dijon, ancien Palais des ducs de Bourgogne.
 Le palais Ducal de Nancy, ancien palais des Ducs de Lorraine.
 Le palais Ducal de Nevers.
 Le palais Ducal de Bourges

en Italie 
 Le palais Ducal de Colorno,
 Le palais Ducal de Gênes,
 Le palais Ducal de Mantoue,
 Le palais Ducal d'Urbino.

Voir aussi
 Le Palais des Doges de Venise est parfois dénommé palais ducal.
 Le Palais grand-ducal de Luxembourg.